Résultats détaillés de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters d'Indian Wells.

Faits marquants

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Indian Wells
 Saison 1997 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 1997) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1997
Tennis masculin en 1997
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en Californie en 1997
Sport en mars 1997